Friedrich Klein-Blenkers ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Klein-Blenkers (Jurist) (* 1958), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer 
 Friedrich Karl Klein-Blenkers, eigentlicher Name von Fritz Klein-Blenkers (1924–2015), deutscher Wirtschaftswissenschaftler